Мон (, букв. ворота") — общий японский термин для ворот, используемый часто отдельно или в качестве суффикса для обозначения множества видов ворот буддийских храмов, синтоистских святынь и замков в традиционном стиле.

Значение 
В отличие от ворот светских зданий, большинство храмовых ворот являются чисто символическими элементами, и обозначают переход между мирским и священным. Во многих случаях, ворота храма обладают очищающими свойствами, как, например, в случае ворот саммон.

Стили 
Как и храмы, к которым они принадлежат, ворота могут быть различных стилей и названы в честь храма.

Ворота могут подразделяться по различным признакам:
 по местонахождению в архитектуре храмового комплекса, например: Тюмон (, «Промежуточные ворота»), Омотэмон (, «Передние ворота») или Карамотэмон (, Задние ворота).
 по имени божества, которому они посвящены, например, в случае с божеством Нио (в переводе «Врата Нио»), ворота, в которых две статуи гневных хранителей Будды Конго рикиси (Нио) расположены во внешних проёмах.
 по их форме, как  (, букв. «Двухъярусные ворота») и Ромон ( (букв. «Ворота башни»).
 по их функциям, как Санмон, который является наиболее важными воротами в храмовых комплексах дзен или дзёдо.

Эти термины не являются взаимоисключающими, и в зависимости от ситуации одни и те же ворота могут обозначаться различными терминами. Например, ворота Ниомон также можно назвать Нидзюмоном, если они обладают обоими признаками.

Ритуальные врата, устанавливаемые перед синтоистскими святилищами — тории — также функционально относятся в Японии к одному из видов ворот. Этот вид ворот структурно очень отличен от других — двуногие ворота из камня или дерева, обычно связанный с синтоистскими святилищами, но также встречается в японских буддийских храмах. Например, храм Ситэнно-дзи в Осаке, основанный в 593 году Сётоку Тайси, и являющийся старейшим государственным буддийским храмом в Японии, имеет тории у одого из входов.

Основные типы 
  — ворота, получившие своё название из-за восьми вспомогательных столбов, поддерживающих четыре главных столба, стоящие под гребнем ворот. В реальности у этого типа ворот — двенадцать столпов.
  — ворота в стене, состоящие из двух квадратных столбов.
  — ворота в стене, образованные двумя квадратными столбами и горизонтальной балкой.
 Карамон (, «китайские ворота») — для ворот этого типа характерно использование архитектурного элемента карахафу. Карамоны являлись символом власти, проявляемой через архитектуру.
  — ворота с черепичной, остроконечной крышей на двух столбах, а также двух небольших крыш над  в задней части ворот.
  — оборонительное сооружение, состоящее из внутреннего двора вдоль стены замка с двумя воротами, установленными под прямым углом, одни из которых дают доступ к замку, а другой — наружу. Внешние врата — это, как правило, кораймон, внутренние — ягурамон. Примером такой постройки служат ворота Сукарадамон в Императорского дворца в Токио.
  — ворота, образованные двумя колоннами, поддерживающими остроконечную крышу.
  — нагая (букв. длинный дом) представлял собой постройку, в которой жили самураи с низким статусом, а нагаямон служили воротами, которые позволяли переходить с одной стороны сооружения на другую.
 Нидзюмон (, «двухэтажные ворота») — двухэтажные ворота с гнутой крышей между двумя этажами. Отличается от аналогичного варианта Ромон тем, что между этажам имеется изогнутая крыша.
  — ворота, заключающие во внешних проёмах две статуи бога Конго рикиси (Нио).
  — двухэтажные ворота с одинарной крышей, где второй этаж недоступен и не имеет места для использования. Отличается от аналогичных ворот Нийимон тем, что в этом варианте отсутствует изогнутая крыша между этажами.
 Саммон (), Сангэдацумон (), «врата трёх освобождений» — cамые важные ворота японского дзен-буддийского храма. Также используется в других буддийских школах. Несмотря на свою важность, эти ворота не является первыми воротами храма, и фактически они обычно расположены между внешними воротами и главным залом храма — «Залом Будды».
  — ворота у входа в храм. Эти ворота часто предшествует большим и более важным воротам Саммон.
  — ворота создавались в стене замка и использовались для соединения поверхностей на разных уровнях, они выглядели так, как будто они были погружены в землю.
  — ворота с  сверху.
  — ворота с острой двускатной крышей, поддерживаемой четырьмя столбами по углам.
  — ворота, получившие своё название из-за четырёх вспомогательных столбов, поддерживающих два главные столба, стоящие под гребнем ворот. В реальности у этого типа ворот — шесть столпов.
  — символические ворота, которые обычно ассоциируются с синтоистскими святилищами, однако они распространены и в буддийских храмах, так как у большинства есть хотя бы одни.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Coaldrake, William. (1996). Architecture and Authority in Japan. London/New York: Routledge. .
 Sarvimaki Marja. (2000). Structures, Symbols and Meanings: Chinese and Korean Influence on Japanese Architecture. Helsinki University of Technology, Department of Architecture. .
 Sarvimaki Marja. (2003). «Layouts and Layers: Spatial Arrangements in Japan and Korea». Sungkyun Journal of East Asian Studies, Volume 3, No. 2. Retrieved on May 30, 2009.
 Parent, Mary Neighbour. (2003). Japanese Architecture and Art Net Users System.

Архитектурные элементы
Храмовая архитектура
Архитектура Японии

ja:門